Премьера девятнадцатого сезона классических серий британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» состоялась 4 января 1982 года, с выходом на экраны первого эпизода серии «Кастровальва». Сезон завершился 30 марта 1982 года показом последнего эпизода серии «Временной полёт».

Актёрский состав

Основной 
 Питер Дэвисон в роли Пятого Доктора
 Мэтью Уотерхаус в роли Адрика
 Сара Саттон в роли Ниссы
 Джанет Филдинг в роли Тиган Джованки
В сезоне 19 дебютировал Питер Дэвисон, исполнитель роли Пятого Доктора. Адрик (Мэтью Уотерхаус), Нисса (Сара Саттон) и Тиган Джованка (Джанет Филдинг) вновь вернулись в качестве спутников. В серии «Землетрясение» Адрик погибает — это стало одним из тех редких случаев, когда спутник Повелителя времени умирает, а не покидает команду ТАРДИС.

Повторяющийся 
В этом сезоне периодически появляется заклятый враг Доктора, Мастер, в исполнении Энтони Эйнли.

Приглашённый 
В серии «Землетрясение» впервые появляется Кибер-лидер, который возглавляет расу киберлюдей. Его роль в этой и последующих сериях исполнил Дэвид Бэнкс.

Список серий 
В 19 сезоне место редактора «Доктора Кто» занял Энтони Рут, заменив ушедшего после выхода серии «Кастровальва» Кристофера Х. Бидмида. В то же время Рут также покинул этот пост после завершения съёмок последнего эпизода серии «Кара» и его заменил Эрик Савард. Кроме того, если ранее шоу транслировалось еженедельно (в субботу), то начиная с этого сезона «Доктор Кто» транслировался дважды в неделю (в понедельник и вторник).

«Чёрная орхидея» стала первой чисто исторической серией со дня выхода «Горцев» (4 сезон) и первой, которая состояла из двух эпизодов — со дня выхода «Эксперимент сонтаранца» (12 сезон)

Показ 
19 сезон классических серий «Доктора Кто» транслировался на канале BBC One с 4 января по 30 марта 1982 года.

DVD-релизы 
Все серии 19 сезона классического «Доктора Кто» вышли на DVD в период между 2003 и 2011 годом.

Книги

Примечания 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Серии с Пятым Доктором
Списки:Доктор Кто